Wasserfallenbächli ist der Name folgender Gewässer in der Schweiz:

 Wasserfallenbächli (Höllbächli), rechter Zufluss des Höllbächlis in der Gemeinde Birmensdorf, Kanton Zürich
 Wasserfallenbächli (Sauschwänkibach), linker Zufluss des Sauschwänkibachs (zur Hinteren Frenke) in der Gemeinde Reigoldswil, Kanton Basel-Landschaft

Siehe auch:
 Wasserfallebächli
 Wasserfallenbach